De finale van de Europacup I van het seizoen 1968/69 werd gehouden op 28 mei 1969 in het Estadio Santiago Bernabéu in Madrid. Ajax stond voor het eerst in de finale van de Europacup I. De Amsterdammers namen het op tegen AC Milan, dat al voor de derde keer aan de finale deelnam. De Italianen wonnen overtuigend met 4-1, Pierino Prati scoorde een hattrick. De Joegoslavische Ajax-verdediger Velibor Vasović, die in 1966 al eens scoorde in de finale van de Europacup I, maakte het enige Nederlandse doelpunt.

Wedstrijd

1969
Europacupvoetbal 1968/69
Europacup I 1969
Sportevenement in Madrid
AFC Ajax
AC Milan